

Persone 
 Beşir Atalay – politico turco
 Erdoğan Atalay – attore tedesco di origine turca
 Mahmut Atalay – lottatore turco, specializzato nella lotta libera

Pagine correlate 
 Atalaya